Kūshk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūshkū, kulle, Kerman, 
 Kūshk-e Khāleşeh-ye Bālā, ort, Semnan, 
 Kūshk (ort i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar